Thomson River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Thomson River (vattendrag i Australien), Victoria, 
 Thompson River (vattendrag i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar